Выборы в Европейский парламент в Польше прошли 25 мая 2014 года. На выборах была избрана польская делегация, состоящая из 51 депутата.

По сравнению с предыдущими европейскими выборами 2009 года делегация Польши была увеличена с 50 до 51 депутата. Имеется 13 округов.

См. также 
 Выборы в Европейский парламент (2014)

Примечания 

Выборы в Польше
2014 год в Польше
Польша